Liebermann von Wahlendorf ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Liebermann von Wahlendorf (1829–1893), deutscher Unternehmer und Kunstsammler
 Maidi Liebermann von Wahlendorf (1884–1971), letzte Lebensgefährtin des Dichters Ludwig Thoma und Erbin seiner Verlagsrechte
 Willy Liebermann von Wahlendorf (1863–1939), deutscher Chemiker und Unternehmer